Eduboom.ro este o platformă educatională online cu lecții video și teste pentru școală. Platforma este versiunea internațională a site-ului educațional din Bulgaria - Ucha.se, și este disponibilă în prezent în România, Spania și Italia. Pe eduboom.ro utilizatorii pot găsi lecții video și teste pentru diferite materii precum matematică, limba și literatura română, chimie, fizică și biologie pentru clasele I – XII. Materialele educaționale publicate pe site respectă pe deplin programa școlară oficială din România și sunt elaborate de profesori români.

Istorie

Fondator 
Fondatorul platformei este Darin Madzharov, care a absolvit liceul April din Dryanovo în 2006, iar apoi a studiat la Universitatea Jacobs din Germania, unde a obținut diploma de licență și masterul în electronică și informatică. Ideea site-ului a luat naștere în 2011, când Darin urma studiile universitare de doctorat în domeniul energiei și mașinilor electrice la Universitatea Catolică din Leuven, Belgia.

Nașterea ideii pentru platformă 
Sora mai mică a lui Darin era elevă de liceu la acea vreme și adeseori întampina dificultati la temele pentru acasă, iar el îi explica lecțiile prin intermediul platformelor de mesagerie video. Așa i-a venit ideea de a crea o platformă care sa ajute elevii să învețe într-un limbaj interesant și pe înțelesul tuturor și să-și sporească motivația și succesul la școală.

Darin a dezvoltat primele 500 de lecții video de pe Ucha.se. Ulterior, a găsit oameni cu idei similare și a început treptat să dezvolte platforma. După o scurta perioada, și-a întrerupt studiile de doctorat și s-a întors în Bulgaria pentru a se dedica pe deplin proiectului și pentru a-și îndeplini visul de a oferi valoare în țara natală.

Dezvoltarea și succesul Ucha.se 
Începând cu 2023, Ucha.se contine peste 25.000 de lecții video, teste și hărți mentale care acoperă 97% din materialul studiat la școală. Lecțiile de pe platforma au fost vizionate de peste 100.000.000 de ori de de catre mai mult de 1.000.000 de elevi, profesori, părinți și studenți înregistrați.

Platforma este folosită in procesul de predare de 75% din școlile din Bulgaria și 65% din școlile bulgare din străinătate.

Ucha.se a fost onorat cu peste 20 de premii, inclusiv:

 Premiul Forbes Bulgaria la E-volution Awards 2015 pentru „StartUp Business”
 Premiul Forbes Bulgaria pentru „30 de talente sub 30 de ani” la categoria „Educație” pentru Darin Madzharov, creatorul Ucha.se
 Premiul Forbes Business Awards la categoria „Serviciu public”
 Premiul „Compania Anului 2022” în domeniul Educației

Echipa Ucha.se numără peste 300 de oameni in 2023.

Nașterea ideii pentru eduboom 
După succesul Ucha.se din Bulgaria, Darin visează să ofere valoare mai multor elevi din întreaga lume și să îi ajute să aibă mai mult succes la școală.

La începutul lunii martie 2020, școlile din Bulgaria au trecut la învățământ la distanță ca urmare a pandemiei provocate de coronavirus. Cu ajutorul Ucha.se, mii de elevi, profesori și părinți au făcut o tranziție mai ușoară la procesul de învățare online. Darin a descoperit atunci că o astfel de platformă nu exista în România și nici în multe alte țări europene.

Primele lecții de pe eduboom.ro din România apar în noiembrie 2020, urmate de lecții de limba și literatura română, fizică, chimie, biologie.

Dezvoltarea platformei eduboom în România 
La începutul anului 2023, eduboom.ro contine peste 7.000 de lecții video și teste la matematică, limba și literatura română, chimie, fizică și biologie pentru clasele I - XII. Lecțiile au fost vizionate de peste 2.200.000 de ori de catre mai mult de 250.000 de elevi, profesori și părinți înscriși pe site. 

Pe lângă lecțiile create conform programei școlare oficiale, platforma contine videoclipuri care acoperă o mulțime de subiecte, cu ajutorul cărora elevii descoperă multe lucruri interesante despre lume și își dezvoltă abilități valoroase. Printre subiectele discutate se numără personaje și evenimente istorice interesante, noile tehnologii, inteligența emoțională și multe altele.

Eduboom are și propriul blog, pentru elevi, profesori, părinți și studenti.

După înregistrarea pe platformă, fiecare utilizator nou primește o perioadă de probă gratuită de 21 de zile pentru a încerca produsul.

Produse educaționale

Lecții video 
Lectiile video de pe eduboom.ro sunt o combinație de animație, sunet și zeci de exemple din viața reală. Acestea necesită vizionare, ascultare și scriere simultană, în acest mod stimulandu-se toate cele trei tipuri majore de memorie.

Teste 
Testele de la finalul fiecărei lecții îi ajută pe elevi să consolideze imediat ceea ce au învățat și să-și testeze cunoștințele. Dacă greșesc, tehnologia specială de pe platformă le arată fragmentul exact din lecția video pentru a-și completa golurile.

Întrebările testelor sunt clasificate în funcție de dificultate și antrenează abilitățile cheie ale elevilor.

 Primele 5 întrebări antrenează abilitatea de recunoaștere și percepție: prin intermediul lor, elevii își demonstrează capacitatea de a reține și de a reproduce informații;
 Întrebările de la 6 la 12 antrenează abilitatea de înțelegere și de a oferi răspuns: elevii își dovedesc capacitatea de a înțelege informațiile și de a le folosi în discuții sau ca răspuns la întrebări;
 Ultimele 3 întrebări, de la 13 la 15, antrenează abilitatea de analiză și aplicare a cunoștințelor, sau, altfel spus,  capacitatea de a acumula teorie și de a o aplica practic în diferite situații.

Bibliografie 
1.Platforma de educație Eduboom.ro are 35.000 de utilizatori înregistrați

2.The purpose of education today is to inspire with Darin Madzharov from Еduboom

3.Darin Madzharov, fondatorul eduboom.ro

4.Platforma de educație Eduboom.ro: Fiecare elev vizionează 5 lecții și rezolvă 3 teste în medie pe zi

5.Eduboom.ro education platform: Every student watches 5 lessons and takes 3 tests per day, on average

6.Eduboom.Ro, The Video Education Platform, Aims 3 M Users In Romania By The End Of 2024
Site-uri web
Educație în România